Кубок Філіппін з футболу 2021 — 3-й розіграш кубкового футбольного турніру на Філіппінах. Титул володаря кубка вдруге здобув Кая (Ілоіло).

Календар

Груповий раунд

Група A 
Клуб Юнайтед Сіті знявся зі змагань перед початком турніру

Результати

Група B 

Результати

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 листопада 2021

|}

Матч за третє місце 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 листопада 2021

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Філіппін на rsssf 

2021
Філіппіни
2021 у філіппінському спорті